Libro rojo puede referirse a:

Libros políticos 
 El libro rojo del cole, libro educativo de enfoque marxista.
 Libro Rojo de Mao, libro de citas y discursos de Mao Zedong.

Literatura y ensayo 
 Libro Rojo de la Frontera del Oeste, libro mencionado en los libros El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.
 Libro rojo de Hergest, compendio de literatura galesa redactado en el .
 Libro rojo de Jung, manuscrito del psicólogo suizo Carl Gustav Jung.

Liturgia y música 
 Libro Rojo de Monserrat (en catalán Llibre Vermell de Montserrat), manuscrito que contiene una colección de cantos medievales y otro contenido de tipo litúrgico, y que data de finales de la Edad Media.

Biología 
 Libro Rojo, también llamado Lista Roja, publicación que recopila especies biológicas y sus estados de conservación de un ámbito en concreto.